Das 15-km-Einzelrennen der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 15. Februar 2018 und 17:15 Uhr statt. Austragungsort war das Alpensia Biathlon Centre. Geplant war ursprünglich, das Rennen am 14. Februar 2018 um 20:05 Uhr auszutragen. Aufgrund irregulärer Wettkampfbedingungen, verursacht durch starken Wind, musste das Rennen auf den folgenden Tag verschoben werden. Überraschend gewann die junge Schwedin Hanna Öberg, die im Weltcup noch keine Podiumsplatzierung erreicht hatte, die Goldmedaille. Silber ging an die Slowakin Anastasiya Kuzmina, die bereits im Verfolgungsrennen Silber gewonnen hatte. Die Bronzemedaille sicherte sich nach Gold im Sprint und in der Verfolgung die Deutsche Laura Dahlmeier.

Wettkampfbeschreibung 
Der Einzelwettkampf ist die älteste Disziplin des Biathlons und gilt deshalb auch „Klassiker“. Die 15 km verteilten sich auf fünf gleich lange Laufrunden, nach den ersten vier mussten die Athletinnen in der Reihenfolge liegend-stehend-liegend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Anders als in den anderen Disziplinen erhielten die Athletinnen für jede nicht getroffene Scheibe eine Strafzeit von einer Minute. Siegerin war, wer im Ziel die schnellste Gesamtzeit hatte.

Totalanstieg: 510 m, Maximalanstieg: 38 m, Höhenunterschied: 37 m 
87 Teilnehmerinnen aus 27 Ländern, alle in der Wertung.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielles Ergebnis der IBU (PDF, 97 kB)

Einzelnachweise 

Einzel (Frauen)
Frauenskiwettbewerb
Frauenschießsportwettkampf